Santísima Trinidad bezeichnet:

 La Santísima Trinidad de Paraná, eine Jesuiten-Reduktion in Paraguay
 Santísima Trinidad (Asunción), Stadtteil von Asunción, Paraguay
 Santísima Trinidad (Schiff, 1692), ein 90-Kanonen-Linienschiff der spanischen Marine (1699–1706)
 Santísima Trinidad (Schiff), ein 116-Kanonen-Linienschiff der spanischen Marine (1769–1805)
 ARA Santísima Trinidad (D-2), Zerstörer der Sheffield-Klasse der argentinischen Marine, seit 1981
 Zisterzienserinnenkloster Santísima Trinidad (Breña Alta), La Palma

Siehe auch:
 Santissima Trinità